Dix-Sept-Novembre ou XVII-Novembre ou 17-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Organisation 

 Organisation révolutionnaire du 17-Novembre, une organisation terroriste grecque d'obédience marxiste.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : dates et événements non connus.

En France :
 Le , pendant la guerre franco-allemande de 1870 : bataille devant Dreux en Eure-et-Loir, dans la plaine entre Nuisement, hameau de Vernouillet et Imbermais, hameau de Marville-Moutiers-Brûlé, qui opposa Français et Prussiens (ne pas confondre avec la Bataille de Dreux du , livrée au même endroit, pendant les guerres de religion.)
 Le , vers la fin de la première Guerre mondiale : libération de Château-Salins en Moselle par la Division marocaine
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale, Libération de plusieurs villes :
 Bart, Hérimoncourt, Mandeure et Sainte-Suzanne, dans le Doubs ;
 Château-Salins en Moselle, par la IIIe armée de Patton pendant la Campagne de Lorraine ;
 Raon-l'Étape dans les Vosges ;
 etc.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Dix-Sept-Novembre » et « XVII-Novembre »

Graphie « 17-Novembre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

 En espagnol, « 17 de Noviembre » ou « Diecisiete de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 17 de Noviembre, à Quiroga, État de Michoacán.

Références et localisations

Références

Géolocalisation 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17